Скрипка — струнний музичний смичковий інструмент
 Скрипка Штроха (віолінофон) — різновид скрипки, у якій для посилення звуку використовується не дерев'яний корпус, а металевий розтруб

Прізвище 

Скри́пка — українське прізвище.

Відомі носії:
 Скрипка Валерій Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Скрипка Віктор Михайлович (1938—2015) — радянський футболіст, нападник.
 Скрипка Володимир Едуардович (*1974) — український футболіст, нападник і захисник.
 Скрипка Олег Владленович (1964—1983) — учасник афганської війни.
 Скрипка Олег Юрійович — український музикант, вокаліст, композитор, лідер гурту «Воплі Відоплясова».
 Скрипка Олександр Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Скрипка Семен Іванович — підполковник Армії УНР.
 Скрипка Сергій Васильович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Скрипка Сергій Іванович — російський диригент, керівник Російського державного симфонічного оркестру кінематографії.
 Скрипка Тамара Олексіївна ( 1955) — український літературознавець, художник, дослідниця біографії Лесі Українки.
 Скрипка Тетяна Василівна (*1984) — українська громадська і політична діячка. Народний депутат України IX скликання.
 Скрипка Юрій Русланович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Скрипка (Цісельська) Людмила Іванівна (нар. 1956) — українська театральна актриса, драматург і режисер, художній керівник Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської.

Див. також 
 Скрипаль (значення)

Українські прізвища